BSG kan syfta på:

 BSG –  en amerikansk tv-serie, se Battlestar Galactica
 BSG – ett bibliotek i Paris, se Bibliothèque Sainte-Geneviève
 BSG – en australisk popgrupp, se Birtles Shorrock Goble
 BSG Motor Zwickau – tidigare namn på den tyska fotbollsklubben FSV Zwickau